Do soutěže ženské čtyřhry na tenisovém turnaji Swedish Open 2015 nastoupilo šestnáct dvojic. Obhájcem titulu byl pár Andreja Klepačová a María Teresa Torrová Florová, jehož členky na bastadské antuce nestartovaly.

Vítězem čtyřhry se stal čtvrtý nasazený nizozemsko-německý pár Kiki Bertensová a Johanna Larssonová, který ve finále zdolal německo-ukrajinskou dvojici Tatjana Mariová a Olga Savčuková výsledkem 7–5 a 6–4. Obě šampionky si do žebříčku WTA připsaly 280 bodů.

Pro Bertensovou to byl druhý deblový triumf na okruhu WTA Tour a Larssonová na něm vyhrála čtvrtou trofej ze čtyřhry. Na turnaji Švédka navíc získala i singlovou trofej.

Nasazení párů 
  Čan Chao-čching /  Čan Jung-žan (čtvrtfinále)
  Barbora Strýcová /  Renata Voráčová (čtvrtfinále)
  Mandy Minellaová /  Kateřina Siniaková (čtvrtfinále, withdrew)
  Kiki Bertensová /  'Johanna Larssonová (vítězky)

Pavouk

Odkazy

Reference

Externí odkazy 
 

Swedish Open 2015